Walstraat (vesting)

Walstraat (Appeltern)
Walstraat (Bilthoven)
Walstraat (Deventer)
Walstraat (Doetinchem)
Walstraat (Enschede)
Walstraat (Groningen)
Walstraat (Ootmarsum)
Walstraat (Oss)
Walstraat (Ravenstein)
Walstraat (Terborg)
Walstraat (Venlo)
Walstraat (Vlissingen)
Walstraat (Wageningen)
Walstraat (IJsselstein)
Walstraat (Zwolle)

Walstraat (Brugge) 
Walstraat (Lanaken)
Walstraat (Rekem)